

Ламбертон — місто, штат Міссісіпі
 Ламбертон — місто, штат Північна Кароліна
 Ламбертон — місто, штат Техас
 Ламбертон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Ламбертон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико